Райкова — женская форма фамилии .
 Райкова, Алина Сергеевна (род. 1991) — казахстанская биатлонистка. 
 Райкова, Екатерина Викторовна — советская учёная-биолог, лауреат премии имени А. О. Ковалевского. Райкова, Илария Алексеевна (1896—1981) — советский учёный, биолог, географ, путешественник, один из крупных ученых в области ботаники.
 См. также 
 Райково